Уэлдон (, ) — английская фамилия. Известные носители:
 Уэлдон, Дэн (1978—2011) — британский автогонщик.
 Уэлдон, Фред (1869—1924) — британский футболист.
 Уэлдон, Фэй (1931—2023) — английская писательница.